Het Engels voor het getal twee.
Two (band), een metalband.
Two (Smoking Popes), een album van de Smoking Popes.
Two (The Calling), een album van The Calling.
Two (Earshot), een album van Earshot.
Two (film), een Indische film.
Two (televisieserie), een kortlopende dramaserie.
Two (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone
Two, een serie composities van John Cage, waaronder Two²